Novina může být:

 nová zpráva či informace – odtud i název noviny pro zpravodajskou tiskovinu či jiné zpravodajské médium 
 pozemek nově přetvořený v zemědělský (odtud některé místní názvy)
 pole nově oseté v trojpolním systému po fázi úhoru

místopisný název
 Novina (Stvolínky) – část obce Stvolínky v okrese Česká Lípa
 Novina (Kryštofovo Údolí) – část obce Kryštofovo Údolí v okrese Liberec
 Novina (Sokolov) – část města Sokolov v okrese Sokolov
 Novina (Desná), osada v místní části Desná III města Desná v okrese Jablonec nad Nisou v Jizerských horách
 Novina (vrch), vrch v Jizerských horách
 Noviny pod Ralskem

jiný význam
 Novina (nakladatelství) – Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, prvorepublikové nakladatelství ve vlastnictví Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (agrárníků)

Externí odkazy